

Персоналії 
 Маріус Голтет (;  1984) — норвезький хокеїст, правий нападник

Інше 
  — місто-сад (), житловий район у окрузі Nordstrand в Осло.
 Голтет (Осло) — один з основних районів () Осло, округ () Нордстранн (Nordstrand), центр району () Беккелагет. Транспортний вузол.
  станція швидкісного трамваю в Осло, на  (маршрути № 13 та № 19), в районі Голтет, ,   [ˈnûːʂʈrɑn]
  — нунатак (скеля) висотою 1300 м, , Земля Палмера, Антарктида